Huxley kan syfta på följande:

Personer
 Huxley (efternamn) – engelskt efternamn
 Huxley (släkt) – engelsk släkt
 Huxley (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Nya Zeeland 

 Huxley River, vattendrag,

Storbritannien 

 Huxley, England, ort, 
 Hargrave and Huxley, civil parish, England, Cheshire West and Chester

USA 

 Huxley, Texas, ort, Shelby County,
 Huxley, Iowa,  ort, Story County,

Se även
 Mount Huxley – flera